Балканската хокейна лига е български аматьорски турнир за определяне на шампиона по хокей на лед, наследник на „Б“ хокейна група.

В лигата участват отборите на Зимния (София), Динамо (София), Торпедо (София), СК Айсберг (София), Етро-Калоян (Велико Търново), Арис (Солун) и Ираклис (Солун).

Класиране 
Класиране, сезон 2008:

Класиране, сезон 2008-2009:

 Сезон 2009 – 2010
 1. Солун
 2. Ледени Дяволи
 3. Динамо
 4. Етро
 5. Торпедо

 Сезон 2010 – 2011
 1. ХК НСА
 2. ХК Етро
 3. ХК Ледени Дяволи
 4. ХК Динамо
 5. ХК Червена Звезда
 6. ХК Солун

Шампиони 
2011 – 2012 – ХК НСА (София)
2010 – 2011 – ХК НСА (София)
2009 – 2010 – Солун (сборен отбор на гр. Солун, Гърция)
2008 – 2009 – ХК Калоян (Етро-Калоян)Велико Търново
2007 – 2008 – Зимния (София)
Снимка на шампионите от 2008-2009 Калоян-Етро

Рекорди 
Индивидуални награди на БаХЛ сезон 2008 – 2009

Най-полезен играч: Мартин Костадинов (Етро-Калоян)
Голмайстор: Маламас № 96 (Арис)- 35 гола.
Най-добър вратар: Джими (Динамо)
Най-добър защитник: Андрей Вачков (Ледени Дяволи)
Най-добър подавач: Явор Атанасов (Етро-Калоян)
Най-добър нападател: Любен Дилов (Ледени Дяволи)
Най-добър аматьор: Васил Въжаров (Динамо)
Най-добър интернет хокеист: Борислав Димитров (Ледени Дяволи)
Най-добър треньор: Иво Стайков (Ледени Дяволи)
Най-добър съдия: Кирил Пейчинов

Вижте също 
„А“ група

Външни препратки 
 Официален сайт на Балканската Хокейна Лига

Източници 
 Сайт за българския хокей на лед

Хокей на лед в България
Хокей на лед
Спорт в Гърция